Бапом:

 Бапом — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Бапом.
 Бапом — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. Входит в состав округа Аррас.